The Walking Dead (còmic)
 The Walking Dead (sèrie de televisió)
 The Walking Dead (videojoc)